Saros 109 is een reeks zonsverduisteringen in de periode 7 september 416 t/m 3 februari 1859. Deze serie duurde 1442 jaar en 149 dagen, bevatte 81 verduisteringen en viel samen met de Inexserienrs 8 t/m 88.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremen

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus